Бетани Матек Сандс и Мајк Брајан су освојили турнир. У финалу су савладали Луцију Храдецку и Марћина Матковског са 7:6, 6:1.

Носиоци

Жреб

Завршница

Горња половина

Доња половина

Извори 
 Резултати такмичења на сајту itftennis.com 

Отворено првенство Француске у тенису 2015.
Отворено првенство Француске у тенису — мешовити парови